Каталіна Ерасо — напівлегендарна жінка-конкістадор.
 Фріксон Ерасо — еквадорський футболіст, захисник бразильського «Фламенго» та національної збірної Еквадору.
 Хав'єр Ерасо — іспанський футболіст, півзахисник команди «Атлетік Більбао».